Kirkland  är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Alexander Kirkland
 Anjanette Kirkland (född 1974), amerikansk häcklöpare
 Bob Kirkland, brittisk golfare
 Boyd Kirkland
 Caroline Kirkland
 Chris Kirkland, engelsk fotbollsmålvakt
 Dennis Kirkland, brittisk regissör
 Douglas Kirkland
 Gelsey Kirkland, amerikansk balettdansör
 Gordon Kirkland, kanadensisk författare
 Graeme Kirkland
 James Kirkland (paleontolog), amerikansk geolog och paleontolog
 James Hampton Kirkland
 Jari Kirkland, amerikansk idrottare
 Jessica Kirkland, amerikansk tennisspelare
 John Thornton Kirkland (1770–1840), rektor för Harvard University (1810–1828)
 Joseph Kirkland (1830–1894), författare
 Kenny Kirkland
 Lane Kirkland (1922–1999), ordförande för AFL-CIO
 Levon Kirkland
 Marie-Claire Kirkland
 Mark Kirkland
 Pee Wee Kirkland
 Richard Kirkland
 Sally Kirkland (skådespelare)
 Sally Kirkland (redaktör)
 Samuel Kirkland (1741–1808), presbyteriansk missionär bland irokeserna
 Vance Kirkland
 Willie Kirkland